Guttenbrunn heißen folgende geographischen Objekte:
 Guttenbrunn (Gemeinde Heidenreichstein), Katastralgemeinde von Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Guttenbrunn (Gemeinde Ottenthal), Katastralgemeinde von Ottenthal, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Guttenbrunn (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Guttenbrunn (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Guttenbrunn (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
historisch:
 Dobrá Voda (Číměř), Ortsteil von Číměř, Jihočeský kraj, Tschechien
 Dobrá Voda (Malčín), Ortsteil von Malčín, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien 
 Zăbrani, Gemeinde im Kreis Arad, Rumänien

Guttenbrunn ist der Name folgender Personen:
 Adam Müller-Guttenbrunn (eigentl. Adam Müller; 1852–1923), österreichischer Schriftsteller und Kulturpolitiker deutschnationaler Färbung
 Herbert Müller-Guttenbrunn (1887–1945), österreichischer Publizist, Schriftsteller und Satiriker
 Ludwig Guttenbrunn (1750–1819), österreichischer Porträtmaler
 Roderich Müller-Guttenbrunn (1892–1956), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Gutenbrunn (Begriffsklärung)